Champagney kan syfta på:
 Champagney, Doubs
 Champagney, Haute-Saône
 Champagney, Jura